Arbre (Henegouwen), een deelgemeente van Aat in de provincie Henegouwen
Arbre (Namen), een deelgemeente van Profondeville in de provincie Namen